A’Becket ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Anne A’Becket (1817–1863), englische Komponistin
 Thomas A’Becket Jr. (1843–1918), US-amerikanischer Pianist, Sänger, Organist und Musikpädagoge